Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962), koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau.
 Wilhelmina Charlotte Louise van Nassau-Siegen (1711-1771), dochter van Frederik Willem Adolf van Nassau-Siegen.
 Wilhelmina Christina van Nassau-Siegen (1629-1700), dochter van Willem van Nassau-Siegen.
 Wilhelmina Sophia Hedwig van Nassau-Diez (1664-1667), dochter van Willem Frederik van Nassau-Diez.
 Wilhelmina Henriëtte van Nassau-Saarbrücken (1752-1829), dochter van Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken.
 Wilhelmina Henriëtte van Nassau-Dillenburg (1677-1727), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Wilhelmine von Tiefenbach (1834-1891), dochter van prins Frederik van Nassau.